Matthieu de La Teullière était un artiste-peintre français du . De 1684 à 1699, il fut directeur de l'Académie de France à Rome.

Peintre français du XVIIe siècle
Date de naissance non renseignée (XVIIe siècle)
Directeur de l'Académie de France à Rome